Célia Reis é um cantora de música popular brasileira.

Discografia 
”Falsa baiana/Tem que balançar”
”O samba é Célia Reis”
”Influência do jazz/Tamanco no samba”

Cantores do Pará
Naturais de Belém (Pará)
Cantores de música popular brasileira